Villemer (Seine-et-Marne)
Villemer (Yonne)